Il detentore del titolo Jack Kramer non ha partecipato a quest'edizione del torneo.

Robert Falkenburg ha battuto in finale John Bromwich 7–5 0–6 6–2 3–6 7–5.

Teste di serie
 Frank Parker (quarto turno)
 John Bromwich (finalista)
 Gardnar Mulloy (semifinali)
 Tom Brown (quarti di finale)
 Jaroslav Drobný (secondo turno)
 Budge Patty (quarti di finale)
 Robert Falkenburg (campione)
 Eric Sturgess (quarto turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1948